A 2011. évi nyári universiadén műugrásban férfiaknál és nőknél 6-6 versenyszámban – 1 méteren, 3 méteren, 3 méter szinkronban, toronyban, szinkrontoronyban és csapatversenyben – osztottak érmeket. A versenyeket 2011. augusztus 16. és 22. között rendezték a Shenzhen Swimming and Diving Gym-ben.

A versenyszámok időrendje

A versenyen részt vevő országok 
Zárójelben a sportolók száma!

  Ausztria (1)
  Brazília (3)
  Dél-Korea (2)
  Egyesült Királyság (4)
  Észak-Korea (5)
  Grúzia (2)
  Hongkong (2)
  Japán (4)

  Kína (15)
  Kolumbia (1)
  Lengyelország (1)
  Makaó (2)
  Malajzia (8)
  Mexikó (7)
  Németország (4)
  Norvégia (2)

  Olaszország (4)
  Oroszország (10)
  Spanyolország (1)
  Svájc (2)
  Új-Zéland (1)
  Ukrajna (10)
  USA (11)

Eredmények

Éremtáblázat

Éremszerzők

Versenyszámok

Férfiak

1 méteres műugrás

3 méteres műugrás

3 méteres szinkronugrás

10 méteres toronyugrás

10 méteres szinkronugrás

Csapatverseny

Nők

1 méteres műugrás

3 méteres műugrás

3 méteres szinkronugrás

10 méteres toronyugrás

10 méteres szinkronugrás

Csapatverseny

Megjegyzés

Jegyzetek 

2011. évi nyári universiade
Nyariuniversiade